Il singolare del torneo di tennis Aruba Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Chris Woodruff che ha battuto in finale Jim Pugh 6-4, 6-2.

Teste di serie

 Marcelo Ríos (primo turno)
 Fernando Meligeni (primo turno)
 Michael Joyce (secondo turno)
 Jaime Yzaga (primo turno)

 Bryan Shelton (secondo turno)
 Leander Paes (semifinali)
 Jim Grabb (primo turno)
 Steve Campbell (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Aruba Challenger 1995